Днестровский район () — административная единица Черновицкой области Украины. 

Административный центр — посёлок городского типа Кельменцы.

География 
Занимает восточную часть области, вдоль реки Днестра.

История 
Район образован Постановлением Верховной рады в 2020 году в результате административно-территориальной реформы, в его состав вошли территории:
Кельменецкого района,
Сокирянского района,
Хотинского района,
частично (восток) Новоселицкого района (Мамалыгинская сельская община).
а также города областного значения Новоднестровск.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 157,8 тыс. человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 10 территориальных общин (громад), в том числе 3 городские, 1 поселковую и 6 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Новоднестровская городская община (город Новоднестровск),
 Сокирянская городская община (город Сокиряны),
 Хотинская городская община (город Хотин);
Поселковые:
 Кельменецкая поселковая община (пгт Кельменцы);
Сельские:
 Вашковецкая сельская община (село Вашковцы),
 Клишковецкая сельская община (село Клишковцы),
 Левинецкая сельская община (село Левинцы),
 Мамалыгинская сельская община (село Мамалыга),
 Недобоевская сельская община (село Недобоевцы),
 Рукшинская сельская община (село Рукшин).

Примечания 

Районы Черновицкой области